Yeniséi hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Río Yeniséi, importante río de Siberia
 Golfo de Yeniséi, desembocadura del río homónimo en el mar de Kara;

Lengua
 Lenguas yeniseicas, familia de lenguas habladas en Siberia Central;
 Inscripciones de Orjón, o alfabeto de Orjón-Yeniséi;